Lago Il'men' – lago della Russia europea
 Ilmen – elemento della Cosmologia della Terra di Mezzo